Империоз (Imperiosus) е име на:

 Гней Манлий Капитолин Империоз, консул през 359 и 357 пр.н.е.
 Луций Манлий Капитолин Империоз, диктатор през 363 пр.н.е.
 Тит Манлий Империоз Торкват, консул през 347, 344 и 340 пр.н.е.